Миге́ль А́нхель Ало́нсо Оярби́де (), также известный как Перико Алонсо (; ) — испанский футболист, полузащитник, футбольный тренер. Отец футболистов Микеля Алонсо и Хаби Алонсо.

На поле Алонсо был жёстким опорным полузащитником и одним из лучших игроков испанского чемпионата на этой позиции, но также обладал хорошим ударом, что вылилось в большое количество забитых им мячей по ходу карьеры.

Игровая карьера

Клубная 
Алонсо родился и вырос в Стране Басков, а футболом начал заниматься в клубе из родной Толосы. Его первым профессиональным клубом стал «Реал Сосьедад», где поначалу он играл за резервную команду. С 1977 года Мигель стал выступать за основную команду и был важнейшим игроком в последующие сезоны, включая сезоны 1980/81 и 1981/82, когда «Реал Сосьедад» дважды подряд выиграл чемпионат Испании.

В 1982 году Алонсо перешёл в «Барселону» за 70 миллионов песет. С этим клубом он выиграл все внутренние турниры и в первые два сезона был основным игроком команды. С приходом в «Барселону» нового главного тренера Терри Венейблса в 1984 году Алонсо потерял место в основе, сыграл лишь в двух матчах чемпионского сезона 1984/85 и в 1985 году перешёл в «Сабадель».

В сезоне 1985/86 он помог скромному каталонскому клубу занять второе место в Сегунде и подняться в Примеру. В сезоне 1986/87 «Сабаделю» удалось спастись от вылета, а Алонсо с шестью голами стал лучшим бомбардиром команды. В сезоне 1987/88 клуб уже не смог избежать прямого вылета, после чего Алонсо завершил карьеру.

Международная 
Алонсо дебютировал за сборную Испании 24 сентября 1980 года в товарищеском матче с венграми (2:2). Единственный гол за сборную он забил 18 ноября 1981 года в товарищеском матче с поляками (3:2).

На домашнем чемпионате мира 1982 года Алонсо был основным игроком команды и полностью отыграл все пять матчей. После турнира он больше не вызывался в сборную Испании.

Тренерская карьера 
После завершения игровой карьеры Алонсо тренировал в основном баскские клубы, включая «Толосу», «Реал Сосьедад B», «Беасайн» и «Эйбар». Единственным клубом не из Страны Басков в его тренерской карьере стал «Эркулес» из Аликанте.

В октябре 2000 года Алонсо сменил Хавьера Клементе на посту главного тренера «Реал Сосьедад». В десяти матчах в чемпионате под его руководством команда набрала всего семь очков, и в декабре Мигель подал в отставку, объявив о завершении тренерской карьеры.

Достижения 
«Реал Сосьедад»
 Чемпион Испании (2): 1980/81, 1981/82
 Серебряный призёр чемпионата Испании: 1979/80

«Барселона»
 Чемпион Испании: 1984/85
 Бронзовый призёр чемпионата Испании: 1983/84
 Обладатель Кубка Испании: 1982/83
 Финалист Кубка Испании: 1983/84
 Обладатель Кубка испанской лиги: 1983
 Обладатель Суперкубка Испании: 1983

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Сосьедад B»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Сабадель»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Толоса»
Тренеры ФК «Реал Сосьедад Б»
Тренеры ФК «Беасайн»
Тренеры ФК «Эйбар»
Тренеры ФК «Эркулес» Аликанте
Тренеры ФК «Реал Сосьедад»